Beautiful People (filme), 1999
"Beautiful People" (canção de Chris Brown), 2011
"Beautiful People" (canção de Ed Sheeran), 2019